Hong Kong Tennis Open 2014 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt-baner af typen Plexipave i Victoria Park Tennis Stadium i Hongkong i perioden 6. - 14. september 2014. Det var den første udgave af Hong Kong Tennis Open, og turneringen var en del af WTA Tour 2014, hvor den tilhørte kategorien WTA International.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg $ 226.750 og fordelte sig som følger.

Resultater

Damesingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 32 spillere, der fordelte sig på:
 24 direkte kvalificerede spillere i form af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 28. juli 2014 (seks uger før turneringens start).
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard.
 5 spillere fra kvalifikationsturneringen, heraf 1 lucky loser.

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 32 spillere, der spillede om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen.

Damedouble 

Damedoubleturneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 14 direkte kvalificerede par i form af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 2 par, der havde modtaget et wildcard.

Eksterne henvisninger 
 Hong Kong Tennis Open  
 WTA - Hong Kong Tennis Open 2014

Noter 

2014
WTA Tour 2014